Paralovricia beroni — вид мелких пещерных жуков из семейства Carabidae. Эндемик Болгарии.

Распространение 
Болгария, две пещеры в западных Родопах. Голотип (самец) найден в пещере Kraypatnata (около Smilyan Village, Smolyan Municipality; 41,5123° N; 24,7600° E, 780 m, 11.VII.1997, Boyan Petrov). Паратип (самка) найден в пещере Snezhanka (около Peshtera Town, Peshtera Municipality; 42,0092° N; 24,2720° E, 860 m, 17.VI.2005, Petar Beron & Pavel Stoev).

Этимология 
Вид назван в честь болгарского биоспелеолога Петара Берона (Dr. Petar Beron), бывшего директора Национального музея естественной истории (София) и бывшего вице-спикера Парламента Болгарии.

Описание 
Мелкие жужелицы (длина тела 1,80—2,19 мм) красновато-рыжего цвета. Последние членики нижнечелюстных щупиков очень длинные и узкие, базальные углы пронотума без щетинок. Голова относительно крупная, наличник отделен от лба поперечным вдавлением, с двумя парами длинных тонких щетинок. Новый вид и род выделены в новую подтрибу Lovriciina, в которую также включены роды , . Все они принадлежат трибе жужелиц Bembidiini (Trechinae sensu Lorenz, 2005) и близки к подтрибе Anillina.

Примечания

Литература 
 Casale A., Laneyrie R. (1982). Trechodinae et Trechinae du monde. Tableau des sous-familles, tribus, séries phylétiques, genres, et catalogue général des espèces. — Mémoires de Biospéologie, 9:1—224.
 Guéorguiev B., Lobo J. M. (2006). Adephagous beetles (Insecta: Coléoptères: Adephaga) in the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). — In: Beron P. (Ed) Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. — Pensoft & National Museum of Natural History, Sofia, 283—346.
 Petrov B., Stoev P. (2007). The underground world of the mountain Rhodopes. — UNDP, ‘Rodope project’, 86 pp.

Харпалины
Пещерные насекомые
Насекомые Европы
Эндемики Болгарии
Животные, описанные в 2011 году
Монотипические роды жесткокрылых
Таксоны насекомых, названные в честь людей